Национальная библиотека Удмуртской Республики () — крупнейшая государственная библиотека Удмуртии, находится в центре Ижевска, на Советской улице.

Библиотека является научным, информационно-библиографическим и методическим центром для библиотек всех систем и ведомств республики. Основана в 1918 году.

История 
В январе 1918 года когда исполком Ижевского городского совета выдвинул предложение открыть в городе Центральную городскую библиотеку. 24 февраля 1918 года для организации библиотеки был избран библиотечный совет под председательством . Первый книжный фонд библиотеки был создан за счёт фондов библиотеки-читальни оружейного и сталеделательного заводов города, Нагорной и Заречной библиотек, а также библиотеки Офицерского собрания Ижевска. Библиотека была открыта для посещения 15 мая 1918 года.

Во время Гражданской войны библиотека серьёзно пострадала, был утрачен справочный отдел и отдел художественной литературы. 1 июля 1919 года после восстановления библиотека снова начала работать.

После образования Вотской автономной области 4 ноября 1920 года библиотека, сохраняя статус городской, стала также областной. В этот период библиотека располагалась в доме , который некогда владел оружейной фабрикой и чугунолитейным заводом. Библиотека начала расти, у неё увеличивался книжный фонд, росло число читателей. С преобразованием Удмуртской автономной области в Удмуртскую АССР библиотека стала называться республиканской. Она стала действовать как методический центр для библиотек Удмуртии. В начале 1930-х годов библиотека размещалась по адресу Советская улица, 32 в трёх комнатах, а в 1935 году переехала на улицу Горького, где находилась до 1957 года. В 1937 году библиотека стала именоваться в честь .

Во время Великой Отечественной войны библиотека взяла на себя обслуживание мобилизационных пунктов и госпиталей. Часть книжного фонда библиотеки была предоставлена для 13 созданных передвижных библиотек в военных госпиталях, воинских подразделениях и на призывных пунктах. По окончании войны к 1950 году фонд библиотеки вырос настолько, что было принято построить для неё новое здание. Оно было возведено к 1957 году на Советской улице по проекту архитекторов  и  и было рассчитано на 500 тыс. экземпляров изданий. В 1957 году библиотеке было присвоено имя . Открытие нового здания состоялось 17 февраля 1958 года.

В том же 1958 году библиотека начала служить государственным регистратором всех печатных изданий, выпускаемых в Удмуртской Республике и стала центром научной библиографии. В 1963 году она стала называться научной, а с 1989 года получила статус национальной. С 1997 года библиотека является членом Российской библиотечной ассоциации. На 1 января 1958 года книжный фонд насчитывал 220 тыс. экземпляров.

В 1999 году коллективу библиотеки была присвоена Государственная премия Удмуртской Республики. В этом же году был начат проект по оцифровке редких и ценных изданий и документов.

В 2011 года эксплуатация здания Национальной библиотеки Удмуртской республики была запрещена по требованию прокуратуры УР в связи с нарушением требований пожарной безопасности. Верховный суд УР подтвердил обоснованность требований прокурора. Решение суда вступило в законную силу 8 июня 2011 года.

По состоянию на 2012 год, книжный фонд насчитывал около 1,5 млн экземпляров.

В 2019 году началась капитальная реконструкция здания библиотеки, на которую из федерального бюджета было выделено 482 млн рублей. Работы планировалось завершить к маю 2021 года, но открытие библиотеки для посетителей состоялось позднее, 16 сентября 2021 года. Площадь помещений библиотеки после реконструкции увеличилась вдвое.

Деятельность 
Национальная библиотека является методическим центром для муниципальных библиотек Удмуртии, является центром научных исследований по библиотековедению, библиографоведению и книговедению. На неё также возложены функции Книжной палаты. В 2010 году библиотека вошла в состав библиотечной ассамблеи Евразии. Она сотрудничает со многими общественными и политическими организациями, в том числе с Обществом М. А. Кастрена и финно-угорским обществом Финляндии, финно-угорским отделением Гёттингенского университета, Библиотекой Конгресса США, а также национальными библиотеками Эстонии, Венгрии, Финляндии, Белоруссии и др.

На базе библиотеки проводятся научно-практические конференции разного уровня: всероссийские конференции «Национальные библиотеки субъектов Российской Федерации: координация и взаимодействие» (2001), «Роль национальных библиотек в формировании патриотического самосознания общества» (2005); международная конференция «Кузебай Герд и современность» (2008).

Библиотечный фонд насчитывает 1,5 млн экз. документов, в том числе книги, рукописи, компакт-диски, грампластинки, периодические и электронные издания.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Организации, основанные в 1918 году
Появились в 1918 году в России
Библиотеки, основанные в 1910-е годы
Крупнейшие библиотеки России
Национальные библиотеки России
Библиотеки Удмуртии
Здания и сооружения Ижевска
Культурные организации Ижевска
Образование в Ижевске